KRT84 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 600 амінокислот, а молекулярна маса — 64 842.

Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки